Rüthling ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Friedrich Rüthling (1758–nach 1811), deutscher Theaterschauspieler und Dramaturg
 Johann Friedrich Ferdinand Rüthling (1793–1849), deutscher Schauspieler und Schriftsteller 
 Paul Rüthling (1826–1912), deutscher Schauspieler